Валерий Васильевич Рыбин (4 мая 1941 года, Белосток, Белоруссия, СССР) —  член-корреспондент РАН, президент Санкт-Петербургского Северо-Западного Отделения Академии Инженерных Наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии имени А. А. Бочвара.

Биография 
Родился 4 мая 1941 года в городе Белосток, Белоруссия.

В 1963 году окончил Ленинградский Государственный университет, специальность — физика.

С 1963 по 2009 годы (с перерывом в три года на обучение в аспирантуре ФТИ имени А. Ф. Иоффе) - работа в ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», где прошел путь от старшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе по радиационному материаловедению — начальника научно-производственного комплекса.

С 1997 по 2009 годы — первый заместитель генерального директора института по научной работе.

В 2003 году избран членом-корреспондентом РАН от Отделения химии и наук о материалах (секция наук о материалах).

Научная и общественная деятельность 
Область научных интересов — физическое материаловедение, новые конструкционные и радиационностойкие материалы, физика и технология наноматериалов.

Результатом выполненных фундаментальных и прикладных работ, стало разработка широкой гаммы экономнолегированных высокопрочных, хорошо свариваемых конструкционных материалов, работающих в экстремальных условиях, таких как:
 вторичнотвердеющие хром-никель-молибденванадиевые стали мартенситного класса, предназначенные для строительства корпусов глубоководной техники специального назначения;
 малоуглеродистые экономнолегированные хладостойкие стали ферритного и бейнитного классов с пределом текучести от 235 до 690 Н/мм2 для судов и крупногабаритных сварных конструкций нефтегазодобывающих платформ, работающих при предельно низких (до -60°С) температурах в условиях Арктического шельфа;
 прецизионные иллюминаторы и оптические фотолюки, работающие в видимой и ИК-области спектра для бортовых оптических приборов и систем;
 первая в мире высокопрочная, обладающая аномально быстрым спадом наведённой радиоактивности («малоактивируемая») с ресурсом, превышающим 100 лет, сталь для корпусов экологически безопасных АЭУ;
 ряд других конструкционных сталей и сплавов, в том числе на основе алюминия, титана, молибдена. 

Член экспертного совета ВАК по металлургии, член трёх диссертационных докторских советов, заместитель председателя координационного совета РАН по проблеме «Исследование и создание конструкционных материалов для термоядерных реакторов», заместитель главного редактора журнала «Вопросы материаловедения», член редколлегий журналов РАН «Физика металлов и металловедение», «Металлы», «Письма ЖТФ», вице-президент Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова.

Под его руководством защищено 6 кандидатских и 6 докторских диссертаций.

Соавтор 432 научных трудов, в том числе, 5 монографий, 3 брошюр, 58 изобретений.
Полное число цитирований (начиная с 1975 года) - 1447, индекс Хирша - 17.

Награды 
 Государственная премия СССР (за 1986 год, в составе группы) — за создание научных основ, разработку и промышленное внедрение технологических процессов скоростного термического упрочнения сталей и сплавов
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000)
 Премия имени  А. А. Бочвара (за 2005 год, совместно с В. А. Малышевским) — за совокупность работ «Новые высокопрочные хладостойкие свариваемые стали для работы в экстремальных условиях»

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета